Квинитадзе — фамилия:

 Квинитадзе, Георгий Иванович (1874—1970) — генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Квинитадзе, Иван Семёнович (1825—1897) — полковник, Георгиевский кавалер.